Pierre Aubert peut désigner :
 Pierre Aubert de Fontenay (1584-1668), un financier et notable français, qui fit construire l'Hôtel Salé à Paris vers 1650 ;
 Pierre Aubert (1642-1733), un avocat français ;
 Pierre Aubert (1814-1890), un missionnaire et un religieux oblat qui fut le supérieur de sa communauté en Amérique septentrionale ;
 Pierre Aubert (1853-1912), un sculpteur français.
 Pierre Aubert (1886-1918), un musicien français ;
 Pierre Aubert (1910-1987), un graveur et peintre suisse ;
 Pierre Aubert (1927-2016), un homme politique suisse neuchâtelois ;
 Pierre Aubert (1929-), un homme politique vaudois ;
 Pierre Émile Aubert (1888-1972), un administrateur colonial français.